MacIntyre oder Macintyre ist der Familienname folgender Personen:

 Alasdair MacIntyre (* 1929), schottisch-US-amerikanischer Philosoph
 Angus Macintyre, britischer Mathematiker
 Archibald James Macintyre (1908–1967), britischer Mathematiker
 Archibald T. MacIntyre (1822–1900), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker (Georgia)
 Carlyle Ferren MacIntyre (1890–1976), US-amerikanischer Dichter
 Drew MacIntyre (* 1983), kanadischer Eishockeytorhüter
 Dunc MacIntyre (* 1964), kanadischer Eishockeyspieler
 Duncan MacIntyre (Neuseeland) (1915–2001), neuseeländischer Politiker
 Duncan Ban MacIntyre (1724–1812), gälischer Poet
 Ernest MacIntyre (* 1935), Dramatiker aus Sri Lanka
 F. Gwynplaine MacIntyre (1948–2010), britischer Science-Fiction-Autor
 Hamish MacIntyre, neuseeländischer Politiker

 Ian Macintyre (1869–1946), britischer Politiker
 Jason MacIntyre (1973–2008), schottischer Radrennfahrer
 Marguerite MacIntyre (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Sheila Scott Macintyre (1910–1960), schottische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Steve MacIntyre (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Stuart Macintyre (1947–2021), australischer Historiker

MacIntyre ist der Name folgender Orte:
 MacIntyre (Vermont), Ort in Vermont, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Macintyre River
 McIntyre
 McIntire